Kayes kan syfta på följande platser:

Kongo-Brazzaville 

 Kayes, Kongo-Brazzaville (ort), Bouenza, 
 Kayes (distrikt), Bouenza,

Mali 

 Kayes (stad), 
 Kayes Cercle (krets), 
 Kayes (region), 

Robotskapade Maliförgreningar